Dušan Brković (Szerbül: Душан Брковић; Titovo Užice, Jugoszlávia, 1989. január 20. –) szerb labdarúgó, egyszeres magyar bajnok.

Pályafutása

Szerbia 
A Partizan Belgrádban nevelkedett. Felnőtt pályafutását a szerb másodosztályú Teleoptik együttesében kezdte, amely a Partizan fiókcsapata. 2009. augusztus 15-én debütált az akkor másodosztályú csapatban, ahol 65 mérkőzést játszott két és fél év alatt.

Alig 21 évesen igazolt a szerb élvonalban szereplő Hajduk Kula gárdájába, ahol fél év alatt 13 meccset játszott, majd a szintén élvonalbeli Smederevo szerződtette, itt két idény alatt 54 bajnokin kapott szerepet.

Izrael 
2012 nyarán az izraeli élvonalban szereplő Hapóél Haifába, ahol 30 találkozót játszott.

Debrecen 
A szerb belső védőt 2013. nyarán szerződtette le négy évre a Debreceni VSC. Első szezonjában, 2013–2014-ben mindjárt bajnoki címet ünnepelhetett a hajdúságiakkal. A 2016-17-es idény végén elnyerte a szezon legjobb debreceni játékosának járó Zilahi-díjat. Lejáró szerződését nem hosszabbította meg, és bár volt izraeli ajánlata és a Vasas SC is érdeklődött utána, végül a lett Riga FC játékosa lett.

Diósgyőri VTK 
A lett élvonalban fél év alatt hat mérkőzésen lépett pályára, 2017 decemberében pedig a Diósgyőri VTK-nál jelentkezett edzésre. Végül 2018 januárjában a miskolci klub hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette Brkovićot. 2020. június 23-án távozott Diósgyőrből, miután csapata 4–0 arányú vereséget szenvedett a Debrecen együttesétől, Brković ennek következményeként kikerült a keretből, valamint a DVTK nem hosszabbította meg lejáró szerződését sem.

Válogatott 
Tagja volt Szerbia és Montenegró U17-es, Szerbia U19-es és U21-es válogatottjának.

Sikerei, díjai

Klub 
  Debreceni VSC
 Magyar bajnok (1): 2013–2014
 Zilahi-díj (1): 2017

Statisztika

Klub teljesítmény 

Utolsó elszámolt mérkőzés: 2016. szeptember 20.

Hivatkozások

Források 
 Adatlapja a Debreceni VSC oldalán 
 Játékos adatai az MLSZ Adatbankjában
 Adatlapja a HLSZ.hu oldalon
 NS online játékosprofil 
 Profil a footballdatabase.eu-n 
 transfermarkt.de profil 

1989-ben született személyek
Szerb labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A DVSC labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Riga labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
Élő személyek
Zilahi-díjasok